Gerhard von Elsass ist der Name folgender Personen:

* Gerhard von Elsass (um 1030–1070), Herr von Châtenois und Herzog von Lothringen, siehe Gerhard (Lothringen)
 Gerhard von Elsass (um 1057–1108), Graf von Vaudémont, siehe Gerhard I. (Vaudémont)